|-
| 171901 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171902 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171903 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171904 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171905 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171906 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171907 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171908 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171909 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171910 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171911 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171912 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171913 - ||  || 19 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171914 - ||  || 19 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171915 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171916 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171917 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171918 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171919 - ||  || 20 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 171920 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171921 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171922 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171923 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171924 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171925 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171926 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171927 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171928 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171929 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171930 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171931 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171932 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171933 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171934 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171935 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171936 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171937 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171938 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171939 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171940 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171941 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171942 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171943 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171944 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171945 - ||  || 25 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 171946 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171947 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171948 - ||  || 27 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171949 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171950 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171951 - ||  || 19 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171952 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171953 - ||  || 23 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171954 - ||  || 26 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171955 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171956 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171957 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171958 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171959 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171960 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171961 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171962 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171963 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171964 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171965 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171966 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171967 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171968 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171969 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171970 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171971 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171972 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171973 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171974 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 171975 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171976 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171977 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171978 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171979 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171980 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171981 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171982 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171983 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171984 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171985 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171986 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171987 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171988 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171989 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171990 - ||  || 12 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171991 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171992 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171993 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171994 - ||  || 14 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171995 - ||  || 15 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 171996 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171997 - ||  || 14 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 171998 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171999 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172000 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-